El término visión puede referirse a:

 Visión: captación de imágenes por medio de un sistema de procesamiento de ondas físicas de determinada frecuencia.
 Persistencia de la visión: un fenómeno relacionado con la visión.
 Visión escotópica: visión con escasa luminosidad.
 Visión fotópica: visión en condiciones normales de iluminación.
 Visión mesópica: visión en condiciones de iluminación superiores a la escotópica pero inferiores a la fotópica.
 Visión (seeing, en inglés): término utilizado en astronomía para designar el efecto distorsionador de la atmósfera sobre las imágenes de los objetos astronómicos.
 Visión artificial: un aspecto de la inteligencia artificial que intenta reproducir de una manera mecánica el sentido de la visión.
 Visión negra: dificultades de visión durante maniobras de pilotaje.
 La Visión I: personaje de ficción de Timely (después denominada Marvel Comics).
 La Visión (La Visión II): personaje de ficción de Marvel Comics.
 La Visión III (la Joven Visión): personaje de ficción de Marvel Comics.
 Color Visión - Canal 9: canal de televisión de la República Dominicana.
 Visión siete: noticiero de Canal Siete (Buenos Aires, Argentina).
 Visión empresarial: un componente del proceso de planeamiento de la estrategia empresarial, junto con la misión y valores.
 Visión, género literario medieval, con fin moral o religioso.
 Visión espiritual: la capacidad (que algunas personas han dicho tener) de ver a Dios o las cosas espirituales.
 Alucinación visual.